CV est un sigle qui peut signifier :
 Curriculum vitæ,
 Cultivar : cv est l'abréviation utilisée en botanique pour le mot cultivar, qui désigne une variété obtenue en culture par sélection,
 Cheval fiscal (ne pas confondre avec cheval-vapeur : ch),
 Capitaine de vaisseau dans la Marine nationale,
 Coefficient de variation,
 Capacité calorifique molaire à volume constant Cv,
 Capacité vitale, un terme médical lié aux explorations fonctionnelles respiratoires,
 Centre ville (C-V)
 Croix de la Vaillance, une distinction de bravoure canadienne,
 Cap-Vert :
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon les noms de domaine national de premier niveau : .cv,
 selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes :
 le code de la langue tchouvache
 Cargolux,
 Air Chathams (compagnie néo-zélandaise),
 Roumanie, selon liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, code maintenant inusité,
et aussi :
 Character voice (« voix du personnage »), emprunt utilisé en animation japonaise par exemple, dans les crédits d'une chanson interprétée par un (ou des) seiyū d'une œuvre pour indiquer un rapport extradiégétique entre ce dernier et son rôle (souvent, dans le but d'assumer l'interprétation en tant que personnage, et non personne réelle).
 Coalición Valenciana, un parti politique de la Communauté valencienne, en Espagne,
 carrier vessel (ou Porte-avions lourd), selon la liste des immatriculations des porte-avions de l'US Navy,
 Centre vinicole 105'', en chiffres romains,

Code